Wyniki zawodów pływackich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 Wyniki na stronie MKOl

1996
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996